

Persone 
 Michael Holt – giocatore di snooker inglese
 Michael Holt – calciatore britannico
 Michael Holt – musicista statunitense

Personaggi immaginari 
 Michael Holt – personaggio dei fumetti DC Comics